Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 19 au .

Timea Bacsinszky remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabine Lisicki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Luxembourg
Tennis
Tennis en octobre 2009